Sette unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Ambuscade:

  – fregata da 40 cannoni, varata nel 1745 per la Francia come Embuscade, catturata nel 1746 e radiata nel 1762
  – fregata da 32 cannoni varata nel 1773, catturata dalla Francia nel 1798 e rinominata Embuscade, ricatturata dai britannici nel 1803 e radiata nel 1810
 HMS Ambuscade – fregata da 40 cannoni, varata nel 1789 per la Francia come , catturata nel 1798, rinomintata HMS Seinenel 1803 e radiata nel 1813
 HMS Ambuscade – fregata da 38cannoni, varata nel 1805 per la Francia come , catturata nel 1811 e radiata nel 1812
  – cacciatorpediniere della classe Acasta, varato nel 1913 e radiato nel 1921
  – cacciatorpediniere varato nel 1926 e radiato nel 1946
  – fregata della classe Type 21, varata nel 1973, venduta al Pakistan nel 1993 e rinominata PNS Tariq